Черняк, Александр(- 1932) — известный анархист, литератор .

Биография 
Родился в конце девятнадцатого столетия в Иваново, Иваново-Вознесенской губернии, Российской империи.

В январе 1919 года с группой активистов "Набата" приехал в Гуляйполе с Харькова и привез анархисткую литературу и газету "Набат".

12 февраля 1919 года принимал участие в II-го съезде фронтовиков-повстанцев, рабочих и крестьянских Советов, отделов и подотделов военно-полевого штаба Гуляйпольского района, который проходил в Гуляйполе. На этом съезде Александра избрали членом Военно Революционный Совет РПАУ от Ивановской конфедерации и культпросвета . 

В середине июня 1919 года на станции Федоровка прошло собрание командиров на Котором Черняка избрали командиром группы анархо-террористов, группе была поставлена  задача выехать в Сибирь и взорвать ставку Колчака. Прибыв за Урал, Черняк участвовал в повстанческом движении после разгрома повстанчества эмигрировал в Польшу где жил в Варшаве. В середине 20-х годов поддерживал связь с Харьковскими анархистами.

В 1930 годах эмигрировал в Южную Америку где жил в Аргентине и Уругвае. В Аргентине был редактором газеты "Издание групп "Дело труда" Южной Америки".

Литература 
 Белаш А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. Киев, 1993
 Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921:Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.: Документы м материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина. - М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2006. - 1000 с.

Примечания 

Военные Революционной повстанческой армии Украины